Favonius kan syfta på:

 Favonius (fjärilssläkte) – ett släkte av fjärilar i familjen juvelvingar
 Favonius – ett annat namn frör västanvinden, Zefyros